Tumbleweed oder Tumbleweeds steht für:

 Pflanzen, welche Chamaechorie nutzen

Comics:
 Tumbleweeds (Comic), Comic von Tom K. Ryan

Filme:
 Tumbleweeds (1925), US-amerikanischer Spielfilm von King Baggot aus dem Jahr 1925
 Tumbleweed, deutscher Titel Drei waren Verräter, US-amerikanischer Spielfilm von Nathan Juran aus dem Jahr 1953
 Tumbleweeds (1999), US-amerikanischer Spielfilm von Gavin O’Connor aus dem Jahr 1999

Musik:
 Tumbleweed (Band), australische Band
 The Tumbleweeds, niederländische Band

Software:
 ein Entwicklungszweig der Linux-Distribution openSUSE, siehe openSUSE #Entwicklungszweige

Siehe auch:
 Tumbleweed Connection, Album von Elton John (1970)
 T Is for Tumbleweed, US-amerikanischer Kurzfilm (1958)